Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1967 року — пройшов у Туреччині з 5 по 13 травня. Переможцем стала збірна СРСР, яка у фіналі перемогла збірну Англії із рахунком 1:0.

Кваліфікація 

|}

Учасники 
 
 
  (К)
 
  (К)
  (К)
  (К)
  (К)
 
 
 
 
  (К)
 
  (господарі)
  (К)

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1967 у футболі